Williams FW23/FW23B — гоночный автомобиль команды Williams, участвовавший в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История 

Ральф Шумахер проводил третий сезон в составе британской команде, и каждый год его напарник по команде менялся. На этот раз им стал тест-пилот команды, чемпион Формулы-3000 и серии CART Хуан-Пабло Монтойя. В Формулу-1 вернулась шинная компания Michelin, и именно Williams стал их первым крупным клиентом.

В целом Williams FW23 получился довольно быстрым: мощный двигатель, прилично скомпонованное шасси, хорошая работа шин в жаркую погоду. Уик-энд в Сан-Марино стал самым знаменательным для команды в 2001 году. Во-первых, Ральф Шумахер одержал первую победу в своей карьере, а также первую победу команды с 1997 года. Во-вторых, это была первая победа альянса Williams-BMW. А в третьих, Michelin также отпраздновал первую победу после возвращения в Формулу-1. Всего усилиями пилотов было завоевано 4 победы.

Однако на большее Williams оказался не способен. Высокооборотистые двигатели, хоть и были меньше и легче предшественника, не отличались надёжностью, да и пилоты, особенно Монтойя, не были стабильными. Сходов было больше, чем финишей. Кроме того, Williams FW23 не был быстр на трассах со множеством поворотов, где нужна большая прижимная сила, например Монако или Хунгароринг. Тем не менее команда заняла третье место в Кубке Конструкторов, отставание от McLaren было не таким большим, но Ferrari была далеко впереди.

Результаты гонок

Примечания

Ссылки 

Шасси Williams Формулы-1